Risacher ist der Familienname folgender Personen:

 René Risacher (1895–1988), französischer Dokumentarfilmproduzent und -regisseur
 Stéphane Risacher (* 1972), französischer Basketballspieler
 Zaccharie Risacher (* 2005), französischer Basketballspieler